Mirwais ou Mirwaïs est un prénom d'origine afghane pachtoune :

 Mirwais Khan Hotak (1673-1715), héros national afghan, fondateur de la dynastie des Hotaki (qui régna brièvement sur l'Afghanistan et une grande partie de la Perse) ;
 Mirwais Stass né Mirwais Ahmadzaï en 1960, musicien, compositeur, chanteur et producteur, connu également par son seul prénom.

Dans la culture 
 Miriways, opéra de Telemann, inspiré de l'histoire de Mirwais Khan Hotak.